Júlio Abreu Filho (Quixadá (Ceará, 10 de dezembro de 1893 - São Paulo, 28 de setembro de 1971) foi um escritor e jornalista espírita brasileiro.

Biografia 
Fez os cursos preparatórios no Colégio São José, na serra do Estêvão, em seu estado natal. Em 1911, ingressou na Escola Politécnica da Bahia, em Salvador, não chegando a completar o curso. Transferiu-se para Ilhéus, onde passou a trabalhar na Delegacia de Terras, da Secretaria da Agricultura. Foi funcionário da Prefeitura Municipal e da Estrada de Ferro Inglesa, tendo participado ativamente na construção do trecho Ilhéus-Conquista daquela ferrovia.

Em 1921 transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde passou a trabalhar na Light Serviços de Eletricidade. Em 1929, ainda trabalhando nessa mesma empresa, foi transferido para São Paulo, onde participou na construção da usina hidroelétrica de Cubatão.

Entre 1934 e 1935 dedicou-se ao magistério secundário, lecionando em vários colégios da capital paulista. Em 1936, como funcionário da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo (Seção de Engenharia Rural), tomou parte destacada em vários e importantes projetos no interior do Estado.

Como militante espírita exerceu numerosas atividades. Foi membro da diretoria da União Federativa Espírita Paulista. Teve parte ativa na fundação da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, da qual foi conselheiro durante muitos anos. Teve marcante atuação no 1º Congresso Brasileiro de Unificação Espírita, realizado em São Paulo.

No ano de 1949, deu início à tradução para a língua portuguesa da "Revue Spirite", periódico francês publicado por Allan Kardec durante doze anos consecutivos. Com esse propósito fundou a "Édipo - Edições Populares", lançando concomitantemente o jornal "Édipo", que teve vida efêmera. A divulgação da tradução da "Revue Spirite" foi mais tarde encetada pela Edicel, de São Paulo.

De sua bibliografia constam as obras "Erros Doutrinários" e "Poeira da Estrada". Efetuou também a tradução para o português das obras "O Evangelho Segundo o Espiritismo", "O Principiante Espírita" e "Profecias de Daniel e o Apocalipse".

Colaborou assiduamente em muitos jornais e publicações espíritas. Era orador bastante requisitado, tendo ocupado a tribuna de numerosas instituições espíritas. Foi ainda representante no Brasil, de vários organismos espíritas do exterior.

Ao final da vida sofreu de paralisia.

Bibliografia 
 GODOY, Paulo Alves; LUCENA, Antônio. Personagens do Espiritismo (2ª ed.). São Paulo: Edições FEESP, 1990.

Espíritas do Brasil
Alunos da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia